Сисил I (), согласно исследованиям Джеффри Монмутского, шестнадцатый легендарный король Британии, сын короля Гургуста.

Родословная

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии